Jürgen Kraus ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Kraus (Historiker) (* 1951), deutscher Militärhistoriker und Konservator
 Jürgen Kraus (Reiter), deutscher Springreiter 
 Jürgen Kraus (Kanute) (* 1987), deutscher Kanute